Phillipe Coutinho Correira - alias Phillipe Coutinho - (Rio de Janeiro, 12 juni 1992) is een Braziliaans voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Hij komt uit voor Aston Villa. Coutinho debuteerde in oktober 2010 in het Braziliaans voetbalelftal.

Clubvoetbal

Vasco da Gama 
Coutinho maakte van 1999 tot en met 2008 deel uit van de jeugdopleiding van Vasco da Gama. Internazionale kocht hem daarop op zestienjarige aan, maar liet hem tot zijn achttiende verjaardag in Brazilië. Hij kwam bij Vasco da Gama tot negentien wedstrijden en een doelpunt.

Internazionale 
Coutinho debuteerde voor Inter in een verloren wedstrijd tegen Atlético Madrid. Tijdens een wedstrijd tegen Bayern München gaf hij een steekbal op Samuel Eto'o die de bal aan Wesley Sneijder gaf en scoorde. Door dit doelpunt ging Inter door in de UEFA Champions League. Coutinho maakte zijn eerste doelpunt voor Inter uit een vrije trap in een wedstrijd tegen Fiorentina, die de Italianen met 3–1 wonnen. Inter verhuurde Coutinho in de winterstop van het seizoen 2011/12 aan Espanyol, waar hij bij zijn debuut meteen scoorde. Hij kwam in Spanje tot zestien wedstrijden waarin hij vijf keer scoorde.

Liverpool 
Een dag voor het sluiten van de transferperiode in januari 2013 nam Liverpool Coutinho over van Inter. De Engelsen betaalden de Italianen circa 8 miljoen euro voor de middenvelder, die het rugnummer 10 kreeg.
In de seizoenen  2013/14 en 2014/15 had Coutinho nagenoeg altijd een basisplaats. In zijn tweede jaar bij de Engelse club brak hij door. Na een seizoen met acht doelpunten verkozen de fans hem tot speler van het jaar. Ook werd Coutinho beloond met een nieuw contract, tot 2020. Hij werd ook verkozen in het PFA Team of The Year. Coutinho verlengde zijn contract bij Liverpool in januari 2017 tot medio 2022. Daarmee werd hij de beste betaalde speler van de club, met een weeksalaris van circa 150.000 pond. Met dertien doelpunten in de Premier League in het seizoen 2016/17 was hij samen met Sadio Mané clubtopscorer van Liverpool.

FC Barcelona 
Coutinho tekende in januari 2018 een contract tot 2023 bij FC Barcelona, de koploper in de Primera División op dat moment. De Spaanse club betaalde circa 120 miljoen euro voor hem aan Liverpool, dat tot 40 miljoen euro extra aan eventuele bonussen in het vooruitzicht kreeg. In de anderhalf jaar die volgden, werd Coutinho geen onbetwiste basisspeler bij Barcelona. De club verhuurde hem in augustus 2019 voor een seizoen aan Bayern München, dat daarbij een optie tot koop bedong. Hij keerde uiteindelijk terug in het seizoen 2020/21. Hier speelde hij nauwelijks vanwege blessureleed.

Aston Villa 
Op 7 januari 2022 maakten FC Barcelona en Aston Villa bekend dat Coutinho tot het einde van het seizoen 2021/22 aan Aston Villa zou worden uitgeleend. Aston Villa bedong een koopoptie ter waarde van 40 miljoen euro. Op 15 januari 2022 maakte hij zijn debuut toen hij in de 70e minuut inviel voor Morgan Sanson, waarbij hij een assist kreeg en de gelijkmaker scoorde in een 2–2 gelijkspel tegen Manchester United. Op 12 mei 2022 brachten Aston Villa en FC Barcelona het nieuws naar buiten dat Coutinho een definitieve transfer naar zou maken naar Aston Villa zou maken. De club uit Birmingham zou 20 miljoen euro betaald hebben voor de diensten van Coutinho.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt in januari 2022.

Internationaal 
Coutinho speelde in meerdere nationale jeugdelftallen van Brazilië. Hij debuteerde op 7 oktober 2010 onder bondscoach Mano Menezes in het Braziliaans voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Iran. Zijn eerste interlanddoelpunt volgde op 7 juni 2015. Hij maakte toen het openingsdoelpunt in een met 2–0 gewonnen oefeninterland tegen Mexico. De Copa América 2015 die een week daarna begon, was zijn eerste grote eindtoernooi. Coutinho was daarna actief voor Brazilië op onder meer de Copa América Centenario en het WK 2018. Hij maakte op 9 juni 2016 tijdens de tweede groepswedstrijd van de Copa América Centenario een hattrick tegen Haïti. Coutinho won met zijn landgenoten de Copa América 2019.

Erelijst 

Coutinho, Philippe
Portugees voetballer